Duitsland:
Kirchdorf (Diepholz), een gemeente in de Samtgemeinde Kirchdorf in de deelstaat Nedersaksen
Kirchdorf (Hallertau), een gemeente in de deelstaat Beieren
Kirchdorf (Opper-Beieren), een gemeente in de deelstaat Beieren
Kirchdorf (Sundhagen), een ortsteil van de gemeente Sundhagen
Kirchdorf am Inn (Duitsland)
Kirchdorf an der Amper
Kirchdorf an der Iller
Kirchdorf im Wald
Samtgemeinde Kirchdorf

Oostenrijk:
Kirchdorf (Amstetten)
Kirchdorf am Haunpold
Kirchdorf am Inn
Kirchdorf an der Krems (district)
Kirchdorf an der Krems (gemeente)
Kirchdorf in Tirol 

Zwitserland:
Kirchdorf (Bern)